Interpol može značiti:

 Interpol, Međunarodna kriminalističko-policijska organizacija - International Criminal Police Organization, poznata i kao ICPO. 
 Interpol (sastav), indie-rock sastav iz New Yorka.